Палаццо Дукале, «Герцогский дворец» () — комплекс сооружений в Мантуе (Италия), построенный в 1290—1708 годы в качестве резиденции герцогов Гонзага, правивших в герцогстве Мантуя. Здания комплекса связаны между собой коридорами и галереями, украшены внутренними двориками и садами. Весь комплекс включает около 500 комнат, общая площадь 34 тыс. м2. Ныне музей.

История 

Самые древние части дворца — Палаццо дель Капитано («Дворец капитана», ), построенная в начале XIV столетия капитаном народа Гвидо Бонакольси (), чья семья управляла Мантуей с 1271 до 1328 года, и Манья Домус («Большой дом», ). В конце этого же столетия Бартолино из Новары () построил замок Сан-Джорджо.

В следующем веке Лукой Фанчелли был закончен Домус Нова («Новый дом», ). Он также построил Корте Нуова («Новый двор», ) и герцогские апартаменты с известным циклом фресок Джулио Романо. В XVI веке архитектором Джованни Батиста Бертрани (, 1516-1576) построена Базилика св. Барбары (). В XVI-XVII века Антонио Мария Виани (, 1555-1629) построил комнаты для герцога Винченцо I и т.н. «зал метаморфоз» () и лоджию Элеоноры ().

Во дворце жили и творили многие известные итальянские деятели искусства: Леонардо да Винчи, Донателло, Андреа Мантенья, Джулио Романо, Пизанелло, Леон Батиста Альберти…

Герцоги Гонзага жили во дворце с 1328 по 1707 год, затем династия угасла. Впоследствии здание сильно запустело, в XX веке оно было отреставрировано и получило статус музея.

Описание дворца 

Вход во дворец находится на площади Сорделло (), к которой примыкают Палаццо дель Капитано и Манья Домус. Большая лестница («Лестница герцогинь», ), построенная в XVII веке и отремонтированная в 1779 году Паоло Поццо (, 1741—1803), ведёт к комнате Мороне, названной так в честь картины Доменико Мороне «Падение Бонакольси» (1494).

В Палаццо дель Капитано находятся незаконченные фрески Пизанелло, созданные им после 1433 года. Фрески изображают сцены из легенд о короле Артуре и рыцарях Круглого стола.

В 1778 году Джузеппе Пьермарини построил Галерею Нуова («Новая галерея», ) — коридор, соединявший Палаццо дель Капитано с апартаментами герцога. В галерее находятся несколько алтарей начала XVI — конца XVIII века Франческо Боргани (Francesco Borgani), Карло Бонони (Carlo Bononi), Спраньолетто (Spagnoletto) и др.

Галерея заканчивается большим залом Сала дельи Арчери («Зал лучников», ). Зал известен огромным портретом семьи Гонзага, написанным Рубенсом (1605). Первоначально он был частью триптиха церкви Св. Троицы в Мантуе и изображал семью Гонзага, поклоняющуюся святой Троице.

Далее следует Галерея дельи Спекки («Галерея зеркал», ) — лоджия герцога Винченцо I, построенная в 1773—79 годы в неоклассическом стиле. Свод галереи покрыт фресками учеников Гвидо Рени.

Одним из шедевров дворца считаются фрески Андреа Мантеньи в Камере дельи Спози («Комната супругов», ), расположенной в замке Сан-Джорджо. Фрески написаны в 1465—1474 годы и изображают членов семьи Гонзага и их придворных.

Ссылки 
 Сайт Музея Палаццо Дукале 
 Museo di Palazzo ducale

Источники 

Дворцы, построенные в XIV веке
Дворцы, построенные в XVII веке
Дворцы Мантуи
Музеи Мантуи
Гонзага